Lückenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Lückenbach (Dümpelfeld), Ortsteil der Ortsgemeinde Dümpelfeld, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Lückenbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr nach Insul, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Lückenbach (Erft), linker Zufluss der Erft in Schönau, Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Lückenbach (Kleebach), rechter Zufluss des Kleebachs vor Allendorf/Lahn (Gießen), Landkreis Gießen, Hessen

Siehe auch:
 Luckenbach